Santiago je španělské jméno svatého Jakuba. Na počest tomuto světci pojmenovali Španělé mnoho míst při objevitelských cestách při objevování Ameriky.

Geografické pojmy

Santiago del Estero (argentinská provincie) – jedna z 23 argentinských provincií
 Santiago del Estero – argentinské město, hlavní město stejnojmenné provincie

Santiago de Chile – hlavní město Chile
 Metropolitní region Santiago – jeden z 15 chilských regionů

Santiago de los Caballeros – druhé největší dominikánské město
 Santiago (provincie) – jedna z 31 provincií Dominikánské republiky
 Santiago Rodríguez – jedna z 31 provincií Dominikánské republiky

Santiago (Galapágy) – jeden z 19 ostrovů Galapág
 Morona Santiago – jedna z 24 ekvádorských provincií
 Guayaquil (oficiálním plným jménem Santiago de Guayaquil) – největší město Ekvádoru

Santiago (Kapverdy) – jeden z 10 hlavních ostrovů Kapverdského souostroví

Santiago (Kostarika) – město v Kostarice

Santiago de Cuba (provincie) – jedna z 14 kubánských provincií
 Santiago de Cuba – druhé největší město Kuby, hlavní město stejnojmenné provincie

Cali (oficiálním plným jménem Santiago de Cali) – třetí největší město Kolumbie

Río Grande de Santiago – zhruba 400 km dlouhá řeka protékající státy Nayarit a Jalisco
 Santiago de Querétaro – hlavní město státu Querétaro

Santiago de Veraguas – hlavní město panamské provincie Veraguas
 Santiago (distrikt) – distrikt v panamské provincii Veraguas

Santiago de Compostela – hlavní město španělského autonomního společenství Galicie
 Svatojakubská cesta (španělsky Camino de Santiago) – slavná poutní cesta do Santiaga de Compostela
 Santiago del Teide – obec na ostrově Tenerife

Mérida (Venezuela) (oficiálním plným jménem Santiago de los Caballeros de Mérida) – město ve Venezuele
 Caracas (oficiálním plným jménem Santiago de León de Caracas) – hlavní město Venezuely

Externí odkazy